Palicka oder Palička ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Palicka (* 1986), schwedischer Handballspieler
 Vlastimil Palička (* 1954), tschechischer Fußballspieler und -trainer